Блажки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Блажки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Блажки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Блажки — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Блажки (до 2012 года — Блажни) — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

См. также 
 Блажкино — деревня в Руднянском районе Смоленской области России.